Die Spielzeit 1968 war die 37. reguläre Spielzeit der höchsten Spielklasse im Schweizer Feldhandball und gleichzeitig die siebzehnte Saison der Nationalliga A.

Rückzuge 
Die Mannschaft vom STV St. Gallen zog sich aus der Nationalliga A zurück, durch dies musste der TV Möhlin nicht absteigen.

Modus 
In dieser Saison spielen wieder 8 Mannschaften im Modus «Jeder gegen Jeden» mit je einem Heim- und Auswärtsspiel um die Schweizer Meisterschaft. Bei Punktgleichheit entscheidet die bessere Tordifferenz. Der Tabellenerste am letzten Spieltag ist Schweizer Meister 1968 und qualifiziert sich für den IHF-Feldhandball-Europapokal 1968. Die Mannschaft auf dem letzten Platz stieg in die Nationalliga B 1969 ab.

Meisterschaftsrunde

Rangliste

Torschützenliste 
Bei gleicher Anzahl von Treffern sind die Spieler alphabetisch geordnet.

Einzelnachweise 

68
Handballveranstaltung 1968